Brazatortas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brazatortas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Brazatortas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar